Anlage steht für:

 Anlage (Biologie), in der Entwicklungsbiologie für das Ansetzen der Organbildung
 Disposition (Medizin), in der Medizin und der Psychologie die Anfälligkeit für die Ausbildung von Krankheiten
 Anlage (Technik), in Technik und Umweltrecht ein Komplex aus Geräten
 Anlage (Pädagogik), in der Entwicklungspsychologie und Pädagogik die nicht anerziehbaren Faktoren
 Anlage, ein Siedlungsstatus in Grönland im 19. und 20. Jahrhundert, siehe Verwaltungsgliederung Grönlands #Siedlungsstatus und Verwaltung
 Anlage, allgemein etwas einem Schriftstück Beigefügtes, siehe Addendum

Geldanlage:

Siehe auch:
 Erbanlage (Genetik)